Хотя бильярд существовал ещё в XVI веке, первые упоминания про снукер как отдельный вид этой игры появились в 1870-х годах. Достоверно неизвестно, кто именно создал этот вид бильярда, но большинство специалистов сходятся на том, что «автором» снукера был полковник Британских колониальных войск в Индии сэр Невилл Чемберлен. Он же в 1938 году написал в один из британских журналов о своём, ставшем к тому времени довольно известном, изобретении, описав игру и историю её создания.

Считается, что в снукер стали играть в 1875 году, но первое официальное упоминание про него относится ко 2 мая 1886 года, когда некий капитан Шелдрик из Калькутты в своём письме подробно рассказывал про игру «в снукеры». Из его письма следовало, что этот вид бильярда был похож на «шелл-аут», но дополнительно на столе располагались жёлтый, коричневый, зелёный и чёрный шары (причём стоимость зелёного была больше, чем коричневого). Для начала серии необходимо было забить красный шар. Таким образом, первоначально на столе располагались четыре цветных шара на особых отметках и пирамида из 15 красных. Уже в то время эта игра была довольно популярна в бильярдных клубах в Британских колониях в Индии. Спустя несколько лет игра дошла и до самих Британских островов.

Со временем правила менялись (в частности, количество цветных увеличилось до шести), а в 1919 году Ассоциация Бильярда и Контрольный Совет официально признала снукер как разновидность игры в бильярд, установив свод правил по игре в снукер. С тех пор игра стала постепенно развиваться и через некоторое время по популярности обошла английский бильярд. С 1927 года стали проводиться регулярные снукерные турниры, первый из них — чемпионат мира — стал главным событием года в этой игре. Тем не менее, в 1950-х—1960-х годах в снукере произошёл серьёзный спад, который закончился вместе с заменой главной управленческой организации. С 1964 года, после семилетнего перерыва возобновился чемпионат мира, а в 1968 году образовалась WPBSA — Всемирная Ассоциация Профессионального Бильярда и Снукера. «Современная эра» снукера начинается с 1969 года. В 1970-х годах снукер начали транслировать по телевидению, а с 1980-х эта игра стала активно популяризироваться на Дальнем Востоке. В 1990-х снукер был на подъёме — количество турниров резко увеличилось, а их призовой фонд вырос в несколько раз в сравнении с прошлым десятилетием. Примечательно, что спонсорами турниров часто становились табачные компании.

Возможно, финансовый подъём снукера прекратился в начале XXI века вместе с новым британским законом: теперь реклама табака на телевидении была запрещена, а это означало, что многочисленные спонсоры крупных снукерных соревнований вынуждены были прекратить своё сотрудничество. Популярность игры от этого сильно не пострадала — в последнее время в снукер стали играть как в Китае и Австралии, так и на территории постсоветского пространства (пока на любительском уровне).

Также за последнее время выросло и качество самой игры — всё больше снукеристов стали делать сенчури-брейки, а на смену лучшему игроку 1980-х Стиву Дэвису пришёл, возможно, ещё более талантливый Стивен Хендри. Самыми же успешными снукеристами начала XXI века считаются Ронни О'Салливан, Джон Хиггинс и Марк Уильямс; среди этих троих игроков О’Салливан многими ставится на первое место.

См. также 
 Снукер в Англии
 Снукер в России
 Снукер в Таиланде
 Снукер на Мальте

Ссылки 
 История на top-snooker
 История снукера на worldsnooker

Снукер